4 miejscowości w Polsce: 
 Dzwonowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki
 Dzwonowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Marianowo 
 Dzwonowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa
 Dzwonowo – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa